Le pala d'oro ou retable d'or est un élément particulier du mobilier sacré, plaqué d'or, qui fait office de  retable ; on en trouve :
 Pala d'oro (Grado)  – dans la  basilique patriarcale de Sant'Eufemia à  Grado
 Pala d'oro (Torcello)   – dans le 
 Pala d'oro  – de la Basilique Saint-Marc à Venise
 Pala d’oro (Aix-la-Chapelle)  – dans la Cathédrale d'Aix-la-Chapelle 
  – dans le dôme de  Caorle
 Antependium de la cathédrale de Bâle – au Musée de Cluny